— проект студии Khara и компании Dwango, в течение которого были выпущены различные ONA-короткометражки разных режиссёров аниме. Серии выходили еженедельно с 7 ноября 2014 по 9 октября 2015 на Nico Nico Douga.

Создание 
Хидэаки Анно объявил о проекте на международном кинофестивале в Токио. Основная цель проекта — позволить молодым аниматорам получить известность, в том числе международную. Логотип проекта создал Хаяо Миядзаки.

Список короткометражек

Примечания

Ссылки 
 Сайт (закрыт)